Niemcy:
 Murg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Murg – rzeka, dopływ Renu koło Rastatt
 Murg – rzeka, dopływ Renu koło Wehrhalden

Szwajcaria:
 Murg – dzielnica Quarten
 Murg – rzeka, dopływ Aare
 Murg – dopływ Thur

Osoby:
 Bernhard Murg – austriacki kabaretysta